Robert Blake kan syfta på:

 Robert Blake (amiral) (1599–1657), engelsk köpman, sedermera officer inom infanteriet och marinen
 Doktor Robert Blake (1772–1822), framstående irländsk tandläkare i början av 1800-talet
 Baron Robert Blake (1916–2003) , brittisk historiker
 Robert O. Blake (född 1921), amerikansk ambassadör och diplomat
 Robert O. Blake, Jr., amerikansk ambassadör och diplomat, son till Robert O. Blake
 Robert Blake (skådespelare), känd från TV-serien Baretta
 Rob Blake, egentligen Robert Bowlby Blake, kanadensisk professionell ishockeyspelare
 Bob Blake, egentligen Louis Robert Blake, amerikansk professionell ishockeyspelare